Павел Пичугин: Пичугин, Павел Иванович (1876—1954) — русский советский врач, педиатр, доктор медицины.
 Пичугин, Павел Викторович (Паша Фейсконтроль; 1981—2019) — российский клубный работник.